Sason – dystrykt w Turcji, prowincji Batman

 Binjamin Sason (1903–1985) – izraelski poseł 
 Elijjahu Sason (1902–1978) – izraelski minister

 Sason Gabbaj (ur. 1947) – izraelski aktor